Robbery steht für:
 Robbery (1897), britischer Stummfilm von Robert W. Paul
 Robbery (1967), deutscher Titel Millionen-Raub, britischer Spielfilm von Peter Yates
 Robbery (2018), kanadischer Spielfilm von Corey Stanton
 Spitzname des aus Arjen Robben und Franck Ribéry ehemaligen Mittelfeld-Duos beim FC Bayern

Siehe auch:
 Robbery Beaches, Strände auf den Südlichen Shetlandinseln
 Truck Robbery